Deze tabel geeft de vriendschappelijke voetbalinterlands plus de olympische wedstrijden van het A-elftal van het Fins voetbalelftal tegen de A-elftallen van de tegenstander weer. De eerste interland werd in 1911 gespeeld.

Onderstaande tabel geeft de vriendschappelijke voetbalwedstrijden vanaf 1911 van het Fins A-elftal weer.

1911 – 1920

1921 – 1930

1931 – 1940

1941 – 1950

1951 – 1960

1961 – 1970

1971 – 1980

1981 – 1990

1991 – 2000

2001 – 2010

2011 – heden

Zie ook 
 Fins voetbalelftal
 kwalificatiewedstrijden Fins voetbalelftal
 Lijst van spelers van het Finse voetbalelftal

Fins voetbalelftal